Condado de Clarke (Alabama)
 Condado de Clarke (Geórgia)
 Condado de Clarke (Iowa)
 Condado de Clarke (Mississippi)
 Condado de Clarke (Virgínia)

Desambiguações de topônimos